Libertyville (Alabama)
Libertyville (Illinois)
Libertyville (Iowa)

Desambiguações de topônimos